La saison 2022 du championnat de Porto Rico de football est la dix-septième édition de la première division à Porto Rico, la quatrième sous la nouvelle entité de la Liga Puerto Rico.

Le Bayamón FC remet en jeu son titre de champion portoricain contre les sept meilleures équipes de l'île. En finale, la Metropolitan FA écrase le Puerto Rico Sol 5-0 et décroche son deuxième titre national après un premier sacre en 2018-2019.

Équipes participantes 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">San Juan :Academia QuintanaMetropolitan FA</div>

Compétition

Saison régulière 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats

Phase finale

Tableau

Demi-finales

Finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Lien interne 
 Championnat de Porto Rico de football

Liens externes 
  Site officiel
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Porto Rico de football
Porto Rico
2022 à Porto Rico